

Geografia 
 Canada 
 Saint-Georges – comune del Québec
 Francia
 Saint-Georges – quartiere amministrativo di Parigi
 Saint-Georges – comune francese nel dipartimento del Cantal
 Saint-Georges – comune francese nel dipartimento della Charente
 Saint-Georges – comune francese nel dipartimento del Gers
 Saint-Georges – comune francese nel dipartimento del Lot e Garonna
 Saint-Georges – comune francese nel dipartimento del Mosella
 Saint-Georges – comune francese nel dipartimento del Passo di Calais
 Saint-Georges – comune francese nel dipartimento del Tarn e Garonna

Persone 
Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges (o Saint-George), compositore, violinista e spadaccino francese di colore della seconda metà del XVIII secolo
Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges, librettista francese del XIX secolo

Altro 
 Saint-Georges – stazione della metropolitana di Parigi
 Saint-Georges – stazione della Metropolitana di Parigi sulla linea 12

Pagine correlate 
 St. George
 San Giorgio (disambigua)